Объединение за Мали — малийская политическая партия, созданная в июне 2001 года Ибрагимом Бубакаром Кейтой. Основатель партии стал президентом Мали в 2013 году, после двух неудачных попыток, в этом же году партия победила на парламентских выборах, получив 77,61 % голосов. Ранее он участвовал в выборах 2002 и 2007, на которых он набрал 21,03 % и 19,15 % соответственно.

История партии

Выборы президента 2002 года 

В октябре 2000 года на тот момент премьер-министр страны Ибрагим Бубакар Кейта покинул президентскую партию «Альянс за демократию в Мали». В преддверии президентских выборов Кейта создал движение «Надежда 2002» в феврале 2001, с целью выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы.

В первом туре, состоявшимся в апреле 2002 года Кейта набрал 21,04 % голосов, едва не пройдя во второй тур, так как разрыв между третьим и вторым местом (во второй тур прошли: Суймала Сиссе и Амаду Тумани Туре) составил всего 0,28 %.

Парламентские выборы 2002 

На выборах 2002 года партия шла в составе движения «Надежда 2002», в которое входило более 15 политических партий, ведущими организациями были: Движение за Мали, Национальный конгресс Демократической инициативы, и движение «За возрождение», после выборов коалиция получила 66 мест, 70 % коалиции составила партия Кейты. Однако большинства движение не получило.

Муниципальные выборы 

На муниципальных выборах 30 мая 2004 года партия получила 13 % голосов избирателей.

Выборы президента 2007 

В январе 2007 года Кейта вновь был выдвинут кандидатом от ДЗМ на президентские выборы в апреле 2007 года. На выборах он занял второе место в первом туре, получив 19,15 % голосов избирателей.

Парламентские выборы 2007 

На июльских выборах 2007 года ДЗМ вновь выступило в коалиции «Фронт за демократию и республику», итогом стало получение 14 мест в парламенте (11 от ДЗМ и 3 от Партии национального возрождения.

Победа на президентских выборах

Первый тур 
На выборах 2013 года фаворит выборов, Ибрагим Бубакар Кейта в первом туре набрал 39,23 % голосов избирателей, его ближайший конкурент, кандидат от Союза за республику и демократию, Суймала Сиссе набрал 19,44 %. Выборы происходили после очередного военного переворота в стране, в результате чего страна медленно сползала к анархии.

Второй тур 
Во втором туре Кейта победил, набрав 77,61 % голосов.

Парламентские выборы 2013 

На новых парламентских выборах партия получила 66 мест или же 45 % мест от их общего числа в парламенте. На этот раз партия шла самостоятельно, не вступая ни с кем в коалицию.

Дальнейшие действия партии 

На президентских выборах 2018 года Кейта набрал 66,17 % во втором туре. Партия одержала победу на выборах 2020 года, получив 51 место.

Символ и интернационал партии 
Символом партии является ткач.

Объединение за Мали является полноправным членом социалистического интернационала.

Президентские выборы

Парламентские выборы

Примечания 

Политические партии Мали
Социал-демократические партии